Филиппины дебютировали на летних Олимпийских играх в 1924 году в Париже, и с тех пор филиппинские спортсмены не пропустили ни одной летней Олимпиады, кроме Игр в Москве в 1980 году. На зимних Олимпийских играх филиппинские спортсмены выступали пять раз. Впервые приняли участие в зимних Играх в 1972 году в Саппоро, также филиппинцы выступали на Играх в Калгари в 1988 году, на Играх в Альбервиле в 1992 году, на Играх в Сочи в 2014 году и на Играх в Пхёнчхане в 2018 году.

За время выступления на Олимпийских играх спортсмены Филиппин завоевали 14 олимпийских медалей: 1 золотую, 5 серебряных и 8 бронзовых. Все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию, боксу и тяжёлой атлетике. Первое золото в истории Филиппин было завоёвано 26 июля 2021 года тяжелоатлеткой Хидилин Диас.

Национальный олимпийский комитет Филиппин был образован в 1911 году и принят в МОК в 1929 году.
ах

Медалисты

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Филиппин на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Филиппины на официальном сайте Олимпийского движения